Улица Хачатура Абовяна () — улица в Тбилиси, в историческом районе Старый город, в старейшем городском районе Кала, в средние века находилась под защитой городских крепостных стен.

Проходит от улицы Або Тбилели к улице Коте Абхази.

История 
Возникла не позднее 40-х годов XVII века, когда царь Ростом построил здесь новый царский дворец. Указана Александром Пищевичем на плане Тифлиса 1785 года. В списке улиц Тифлиса, составленном в 1841 году, обозначена как улица Дворянская.

В 1924 году переименована в Крестьянскую улицу, с 1938 года — улица Хачатура Абовяна.

Современное название в честь Хачатура Абовяна (1809—1848?), основоположника новой армянской литературы и нового литературного языка (на основе восточноармянского диалекта вместо устаревшего грабаре), педагога и этнографа.

Старинная застройка улицы не сохранилась, поскольку весь её район был разорён персами во время нашествия Ага Магомет хана (1795).

Достопримечательности 

д. 41 — церковь Норашен.

Литература 
ენციკლოპედია «თბილისი. ქუჩები, გამზირები, მოედნები», გვ. 12, თბ., 2008 წელი.

Примечания

Ссылки 
Улица Хачатура Абовяна

Карта Тифлиса 1887 года. Издание Ильина

Абовян